«Whatever We Wanna» — восьмий студійний альбом американської кантрі-співачки Ліенн Раймс. В США альбом вийшов 6 червня 2006.

Список пісень

Чарти

Примітки 

Альбоми Ліенн Раймс
Альбоми Curb Records
Англомовні музичні альбоми